

Cinema 
The Grind – film del 1915 diretto da Joseph De Grasse
The Grind – film del 2010 diretto da Jhon Doria
The Grind – film del 2012 diretto da Rishi Opel

Televisione 
The Grind – programma televisivo di MTV

Pagine correlate 
 Grind